Printemps (französisch für Frühling) ist der Familienname folgender Personen:
 Léon Printemps (1871–1945), französischer Maler
 Shelby Printemps (* 1990), haitianischer Fußballspieler
 Yvonne Printemps (1894–1977), französische Sopranistin und Schauspielerin

Printemps steht für:
 Printemps (Warenhäuser), eine französische Warenhauskette
 ein Gemälde von  Édouard Manet, siehe Der Frühling (Manet)
 Printemps (Idol-Gruppe), eine fiktive Idol-Subgruppe der ebenfalls fiktiven Idol-Hauptgruppe μ’s aus dem Love-Live!-Universum